Purav Raja e Ramkumar Ramanathan erano i detentori del titolo ma hanno scelto di difendere il titolo con compagni diversi.

In finale Saketh Myneni e Ramkumar Ramanathan hanno sconfitto Hugo Grenier e Alexandre Müller con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (quarti di finale)
  Alexander Erler /  Vít Kopřiva (semifinale)

  Saketh Myneni /  Ramkumar Ramanathan (campioni) 
  Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan (quarti di finale)

Wildcard 

  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (quarti di finale)

  Adil Kalyanpur /  Sasi Kumar Mukund (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bengaluru Open I 2022